
Termin -{Živa fluorid}- ima više značenja.

 Živa (I) fluorid, -{Hg2F2}-
 Živa (II) fluorid, -{HgF2}-
 Živa(IV) fluorid, -{HgF4}-